Кладбищенская улица — название упразднённых и существующих улиц в ряде населённых пунктов бывшего СССР.

Белоруссия 
 Кладбищенская улица — прежнее название улицы Смолячкова в Минске.

Россия 
 В Иваново:
 1-я Кладбищенская улица — улица, вошедшая в застройку улицы Смирнова.
 2-я Кладбищенская улица — улица, вошедшая в застройку Красногвардейской улицы.
 Кладбищенская улица — бывшее название улицы Чернышевского в Омске.
 Кладбищенская улица — улица, в 1923 году вошедшая в застройку Красной улицы в Ртищево.
 Кладбищенская улица — улица, вошедшая в застройку улицы Бабушкина в Санкт-Петербурге.
 Кладбищенская улица — улица в Саратове.
 Кладбищенская улица — до 1 мая 1920 года название улицы Возмездия в Челябинске.

Украина 
 Кладбищенская улица — улица в Одессе.

См. также 
 Ново-Кладбищенская улица — бывшее название Уральской улицы в Перми.
 Кладбищенская площадь
 Кладбищенский переулок